Varuna puede referirse a:

 Váruna, dios del océano (en el marco del hinduismo); 
 Varuna, río de la India, que pasa por Benarés; 
 (20000) Varuna, candidato a planeta enano descubierto el 28 de noviembre de 2000 por el equipo Spacewatch desde Kitt Peak; 
 Laubuca varuna, especie de peces de la familia de los Cyprinidae; 
 Piz Varuna, montaña de los Alpes del Bernina en los Alpes Réticos occidentales, o;
 Varuna, un género de cangrejos de la familia Varunidae.